Мариуш Кжиштоф Черкавски (Черкавский, ; род. 13 апреля 1972, Радомско, Польша) — польский хоккеист, правый нападающий. Спортивный директор польского клуба «Оливия Гданьск».

Карьера 
Был выбран в пятом раунде драфта НХЛ 1991 года командой «Бостон Брюинз»
Выступал в НХЛ 12 сезонов за клубы «Бостон Брюинз», «Эдмонтон Ойлерз», «Нью-Йорк Айлендерс», «Монреаль Канадиенс» и «Торонто Мейпл Лифс».

Личная жизнь 
С 1996 по 1998 год Мариуш был женат на актрисе Изабелле Скорупко. В сентябре 1997 года у них родилась дочь Юлия.

Статистика

Клубная

Международная

Награды 
Мариуш Черкавски за заслуги перед хоккеем в Польше награждён Орденом Возрождения Польши.

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Хоккеисты Польши
Хоккейные нападающие
Хоккеисты НХЛ
Игроки ХК «Тыхы»
Игроки ХК «Юргорден»
Игроки ХК «Хаммарбю»
Игроки «Бостон Брюинз»
Игроки ХК «Эспоо Блюз»
Игроки «Эдмонтон Ойлерз»
Игроки «Нью-Йорк Айлендерс»
Игроки «Монреаль Канадиенс»
Игроки «Гамильтон Булдогс»
Игроки «Торонто Мейпл Лифс»
Игроки ХК «Рапперсвиль-Йона Лейкерс»
Игроки сборной Польши по хоккею с шайбой
Участники матчей всех звёзд НХЛ
Задрафтованные ХК «Бостон Брюинз»